Donald Gene Chandler (né le  - mort le ) est un joueur américain de football américain ayant évolué aux postes de Kicker et punter pour les Giants de New York et les Packers de Green Bay entre 1956 et 1967 dans la National Football League.

Statistiques 

| 1956 || Giants || 12 ||  ||  ||  ||  || 3 || 3 || 100 || 59 ||  || 41,9
|-
| 1957 || Giants || 12 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 60 ||  || 44,6
|-
| 1958 || Giants || 12 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 65 ||  || 44
|-
| 1959 || Giants || 12 || 1 ||  ||  ||  || 2 || 2 || 100 || 55 ||  || 46,6
|-
| 1960 || Giants || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 31 ||  || 40,5
|-
| 1961 || Giants || 14 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 68 ||  || 43,9
|-
| 1962 || Giants || 14 || 28 || 19 || 67,9 || 48 || 48 || 47 || 97,9 || 55 ||  || 40,6
|-
| 1963 || Giants || 14 || 29 || 18 || 62,1 || 53 || 56 || 52 || 92,9 || 59 ||  || 44,9
|-
| 1964 || Giants || 14 || 20 || 9 || 45 || 42 || 29 || 27 || 93,1 || 73 ||  || 45,6
|-
| 1965 || Packers || 14 || 26 || 17 || 65,4 || 49 || 38 || 37 || 97,4 || 74 ||  || 42,9
|-
| 1966 || Packers || 14 || 28 || 12 || 42,9 || 47 || 43 || 41 || 95,3 || 60 ||  || 40,9
|-
| 1967 || Packers || 14 || 29 || 19 || 65,5 || 49 || 39 || 39 || 100 || 1 || 31 || 31

| 161 || 94 || 58,4 || 53 || 258 || 248 || 96,1 || 660 ||  || 43,5

Palmarès 
 Vainqueur des Super Bowls I, II
 Champion NFL en 1956, 1965,  1966 et  1967
 Membre de l'Équipe NFL de la décennie 1960

Références

Liens externes 
 

Naissance en septembre 1934
Naissance à Council Bluffs
Décès en août 2011
Joueur américain de football américain
Kicker
Joueur de football américain des Gators de la Floride
Joueur des Packers de Green Bay
Joueur des Giants de New York
Joueur vainqueur du Super Bowl
Joueur sélectionné au Pro Bowl
Décès à 76 ans